Rödkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödkläppen, Houtskär, Åboland, 
 Rödkläppen, Korpo, Åboland, 
 Rödkläppen (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Rödkläppen (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Rödkläppen (vid Borstö, Nagu), Åboland, 
 Rödkläppen, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rödklobben

Robotskapade Finlandförgreningar